Музыка Вьетнама разнообразна и синкретична, в том числе из-за этнического разнообразия страны. В ней сочетаются местные особенности и иностранное влияние. На протяжении значительной части своей истории вьетнамская музыка много заимствовала из китайской музыкальной традиции, а также Кореи, Монголии и Японии. Также на вьетнамскую музыку повлияло древнее индокитайское королевство Тямпа, так как вьетнамские правители любили слушать тямские композиции. Тем не менее, несмотря на зарубежное влияние, вьетнамская музыкальная культура самобытна, в основном, благодаря тому, что её корни лежат в народной музыке.

Принято территориальное деление вьетнамской музыки на северную, центральную и южную, а также временно́е на четыре периода: X—XIV века, XV—XVIII века, XIX — первая половина XX века и начиная с 1945 года по наше время.

Общие сведения 
Одна из наиболее характерных особенностей вьетнамской музыки — использование пентатонической нотной последовательности, , помимо диатонической, поэтому вместо до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до употребляются ноты . Другая важная черта — роль импровизации и украшения звука.

Вьетнамский язык является тоновым, и мелодия должна следовать тоновому рисунку слов: к примеру, на слове с повышающимся тоном мелодия не должна понижаться.

Музыка Вьетнама представлена в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО семью объектами:
 пространство культуры гонгов;
 придворная музыка няняк;
 пение  Бакниня;
 пение качу;
 пение ;
 искусство музыки  и пения в Южном Вьетнаме;
 .

История 

Самые ранние достоверные сведения о музыке относятся к правлению династии Динь (X век). До того времени о музыке страны известно очень мало. До-диньские тексты упоминают гонги, барабаны, губные органы и конхи, эти данные подкреплены упоминаниями в литературе.

С X века развитие вьетнамской музыки шло под влиянием Китая и Индии; в страну привезены цисяньцинь (позже превратившийся в данчань) и дамару. После вторжений в Тямпу вьетнамцы пригоняли в плен тямских певиц, искусство которых чрезвычайно ценилось.

Посол Китая в 990 году писал о том, как император Ле Хоан песней на вьетнамском языке пригласил посла к столу. В эти годы императоры периодически устраивали искусственные горы, на которых выступали музыканты, певцы и танцоры. При этом придворной музыки как жанра ещё не существовало, перед правителями исполняли народные произведения. Император Ли Нян Тонг отмечен как «искусный в мелодиях чужих стран» и превосходно сочинявший музыку.

С XV века индийское влияние на музыку ослабло, основной фокус внимания стал направлен на минский Китай. Создано множество жанров.

В начале XIX века вьетнамская музыка обособилась, появилось европейское влияние; в начале XX века создан «реформированный» театр кайлыонг. На юге страны снискали популярность мандолина, классическая гитара и скрипка.

С началом Второй мировой войны начался современный период развития музыки Вьетнама. До 1980-х годов традиционная музыка уступала европеизированной в популярности, затем мода на автохтонную музыкальную традицию вернулась. Современная поп-музыка называется .

Разновидности

Придворная музыка

Религиозная музыка

Камерная, развлекательная музыка 
Северное камерное пение качу сформировалось на основе церемониальной музыки в XVIII — XIX веках. Пение качу получило широкую популярность, поэты стали предлагать лучшие стихи певицам для исполнения. В центральной части Вьетнама ту же нишу занимает пение  с разнообразным аккомпанементом, а на юге — .

Песен общего для всего Севера жанра  — много десятков, а песен сам, традиционно исполняющихся слепыми музыкантами, — несколько сотен.

Музыка национальных меньшинств Вьетнама

Северные горы 
Северные горные народы (мыонги, мяо, тхай, тхо) играют на бронзовых барабанах, , , , варгане данмой. У народа кхму имеется поперечная носовая флейта  или питот (pítót) В северных мелодиях обычны портаменто и глиссандо; песни исполняют мягкими, «мяукающими» голосами. Музыка северных горцев делится на церемониальную, магическую, любовные и свадебные песни, песни для работы, а также песни-диалоги.

Необычен тхайский ударный инструмент , представляющий собой деревянную ступу, по которой ритмично ударяют палками-пестами. Кроме того, тхай используют струнно-щипковый дантинь, называемый ими

Центральные плоскогорья 
Задолго до образования государства вьетов существовала музыка горных жителей центрального Вьетнама и их музыкальные инструменты: бамбуковые ксилофоны, тыква-цитра, гонги и так далее. Основные разновидности песен — охотничьи, рыболовецкие, любовные, праздничные, похоронные и повествовательные. Каждое племя имело (и до сих пор имеет) собственные мелодии, по которым можно идентифицировать музыкантов.

В каждом племени банар имеется несколько наборов бронзовых гонгов, на которых играют мужчины. Другие инструменты этого народа — бамбуковая гармоника «ала» с бронзовым язычком и струнно-щипковый инструмент «тингнинг» (также тиньнинь и тенгненг).

Зярайская музыка похожа на музыку остальных горных народов. Среди характерных инструментов — гонги, тингнинг, , а также уникальный струнный инструмент с резонатором, вставляющимся в рот музыканта, — .

Южные народы 
Тямы сохраняют традиционную музыку, исполняя её на церемониях начала орошения и прочих. В список тямских инструментов входят костяной или деревянный саринай, двусторонние барабаны  и обычные барабаны, небольшой ансамбль гонгов. Среди излюбленных тямами жанров — любовные песни и песенные сказания о былом величии Тямпы.

Инструменты эде — бамбуковый ксилофон, поперечная флейта  с резонатором из тыквы, бронзовые и бамбуковые гонги (отличие игры на гонгах у эде в антифонном звучании). На свирели  можно играть либо женщинам, либо переодетым в женскую одежду мужчинам. Из песенных жанров можно отметить любовное пение «ayray» (исполняется поочерёдно мужчинами и женщинами по дороге к рисовым полям) и песни-эпосы под аккомпанемент флейты «kuut».

Музыкальный театр 
Театральная музыка страны также разнообразна. Произошедший от придворного северный театр туонг, отделившийся от туонга южный театр кайлыонг, народный театр тео — самые популярные разновидности данного актёрско-музыкального искусства.

Музыкальные инструменты 

Во вьетнамской музыке используется очень большое количество инструментов. Наиболее важными среди них являются:
 аэрофоны:
 поперечные флейты  и ,
 продольная флейта ,
 гобой ;
 хордофоны:
 монохорды:
 ,
 ,
 ;
 16-струнная цитра:
  или ;
 двуструнные лютни:
  или ,
 , он же  и ,
 , он же ;
 трёхструнные лютни:
 ,
 ;
 четырёхструнные лютни:
 ;
 смычковые инструменты:
 , он же ,
 , он же ;
 ударные инструменты:
  и другие.

Обучение музыке 
Традиционную музыку преподают в доме , обычно сразу нескольким учащимся. Единой или доминирующей нотной записи нет, мелодии заучивают наизусть. Процесс изучения нового произведения начинается с заучивания порядка нот, после этого к ним добавляется ритм. Преподаватель обычно играет или поёт вместе с учащимися, для наглядности используя закрытый веер.

В 1956 году в Сайгоне была открыта первая Национальная музыкальная школа.

Примечания

Литература

Ссылки 
Вьетнамский институт музыковедения
Традиционные инструменты на сайте vietnam-culture.com
Традиционные песенные жанры на сайте vietnam-culture.com